Хуліо Коцці, Хуліо Адольфо Коцці (ісп. Julio Adolfo Cozzi; 14 липня 1922, Буенос-Айрес — 25 вересня 2011, Буенос-Айрес) — аргентинський футболіст.
 Паоло Коцці (футболіст), Паоло Коцці (італ. Paolo Cozzi, нар. 11 січня 1974, Ро) — італійський футболіст.